Ри́кко Родри́гес (; 19 августа 1977, Сан-Хосе) — американский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 1999 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Pride, Bellator, KOTC, Final Fight и др. Владел титулом чемпиона UFC в тяжёлом весе (2002—2003).

Биография 
Рикко Родригес родился 19 августа 1977 года в городе Сан-Хосе (Калифорния), имеет пуэрто-риканские и мексиканские корни. Рос в неблагополучной обстановке трущоб, населённых преимущественно итало-американцами, часто дрался на улице со сверстниками. Во время обучения в школе в Статен-Айленд начал активно заниматься борьбой, позже переехал в Калифорнию, где осваивал бразильское джиу-джитсу под руководством тренеров Ригана и Жан-Жака Мачадо.

Любительская карьера 
Первого серьёзного успеха в БЖЖ добился в 1997 году, когда побывал на чемпионате мира в Бразилии и одержал победу в зачёте абсолютного веса среди синих поясов. Год спустя выступил на чемпионате мира по грэплингу ADCC в Дубае и стал лучшим среди тяжеловесов. В 1999 и 2000 годах на аналогичных соревнованиях выигрывал бронзу и серебро соответственно. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, третий дан.

Профессиональная карьера 
Родригес дебютировал в смешанных единоборствах в марте 1999 года, одержав сразу две победы за один вечер. В сентябре потерпел первое в карьере поражение, был нокаутирован соотечественником Бобби Хоффманом. Принимал участие в турнирах King of the Cage, победил здесь опытного Трэвиса Фултона и позже в поединке с Полом Бентелло завоевал титул чемпиона в абсолютной весовой категории. Кроме того, в этот период провёл несколько боёв в крупном японском промоушене Pride Fighting Championships, где победил таких известных бойцов как Гари Гудридж, Такаюки Окада и Джон Марш, но проиграл единогласным решением судей бразильцу Антониу Родригу Ногейре.

Благодаря череде удачных выступлений Родригес привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2001 году подписал с ней долгосрочный контракт. Этот период является наиболее славным в его профессиональной карьере, последовали победы над Андреем Орловским, Питом Уильямсом, Джеффом Монсоном, Цуёси Косакой. В поединке с Рэнди Кутюром в сентябре 2002 года Родригес завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории, тем не менее, оставался он чемпионом не долго, уже при первой защите спустя несколько месяцев был нокаутирован Тимом Сильвией и лишился своего чемпионского пояса. Впоследствии провёл в UFC ещё один бой, в ноябре 2003 года единогласным судейским решением проиграл бразильцу Педру Риззу.

Начиная с 2004 года Рикко Родригес дрался в различных малоизвестных промоушенах США и Мексики, выходил в клетку довольно часто, так, в одном только 2005 году провёл восемь поединков, победив во всех кроме одного. В 2006 году Атлетическая комиссия штата Калифорния отстранила его от соревнований за проваленный допинг-тест — в его крови были обнаружены следы марихуаны и кокаина. После окончания полугодичной дисквалификации он вернулся в ММА и продолжил участвовать в бойцовских турнирах. Наиболее значимые поединки в этот период — поражения по очками от Бена Ротвелла и Антониу Силвы, досрочная победа над англичанином Робом Бротоном и матч-реванш с Джеффом Монсоном. В 2011 году Родригес провёл один бой в ещё одном крупнейшем американском промоушене Bellator MMA, но в первом же раунде техническим нокаутом уступил Сету Петруцелли и сотрудничество с этой организацией не продолжил.

В период 2011—2012 годов Родригес получил некоторую известность в России, четырежды выходил на российские арены, в том числе встречался с такими известными бойцами как Благой Иванов, Александр Волков, Руслан Магомедов. В последующие годы много путешествовал по Центральной и Восточной Европе, став настоящим джорнименом. В 2014 году претендовал на титул чемпиона европейского промоушена Final Fight Championship, но не смог получить чемпионский пояс, проиграв техническим нокаутом Диону Старингу.

Помимо ММА, в 2006 и 2008 годах Родригес также провёл два боя в профессиональном боксе, у первого своего соперника выиграл нокаутом, тогда как второму проиграл раздельным решением судей.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 53-25 (1)
| Гилберт Ивел
| TKO (травма)
| WFCA 31: Ushukov vs. Vagaev
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:00
| Грозный, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 53-24 (1)
| Иван Штырков
| TKO (удары руками)
| RCC Boxing Promotions
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:55
| Екатеринбург, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 53-23 (1)
| Денис Стойнич
| TKO (удары руками)
| Bosnia Fight Championship 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:22
| Сараево, Босния и Герцеговина
|
|-
| Поражение
| align=center| 53-22 (1)
| Дион Старинг
| TKO (отказ)
| Final Fight Championship 17
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Опатия, Хорватия
| 
|-
| Победа
| align=center| 53-21 (1)
| Несторас Батзелас
| TKO (удары руками)
| Final Fight Championship 10
| 
| align=center|2
| align=center|3:33
| Скопье, Македония
|
|-
| 
| align=center| 52-21 (1)
| Денис Стойнич
| NC (отменённое поражение)
| Bosnian Fight Championship
| 
| align=center|1
| align=center|4:55
| Сараево, Босния и Герцеговина
| 
|-
| Победа
| align=center| 52-21
| Зелг Галешич
| Сдача (рычаг локтя)
| Final Fight Championship 8
| 
| align=center|1
| align=center|2:10
| Загреб, Хорватия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 51-21
| Иан Фриман
| TKO (удары руками)
| UCFC 5: Legends of MMA
| 
| align=center|1
| align=center|2:11
| Донкастер, Англия
|
|-
| Поражение
| align=center| 51-20
| Марцин Лазарж
| Единогласное решение
| GWC:The British Invasion: US vs. UK
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Канзас-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 51-19
| Томас Симонич
| Сдача (рычаг локтя)
| Final Fight Championship 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:49
| Осиек, Хорватия
|
|-
| Победа
| align=center| 50-19
| Андреас Краниотакес
| Единогласное решение
| Cage Fight Series 7
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Унтерпремштеттен, Австрия
|
|-
| Поражение
| align=center| 49-19
| Анте Делия
| Единогласное решение
| House of Gladiators 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Дубровник, Хорватия
|
|-
| Победа
| align=center| 49-18
| Кевин Томпсон
| Сдача (рычаг локтя)
| UWC 21: Xplosion
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:45
| Саутенд-он-Си, Англия
|
|-
| Поражение
| align=center| 48-18
| Став Экономоу
| Единогласное решение
| Dubai FC 1: The Beginning
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Дубай, ОАЭ
|
|-
| Поражение
| align=center| 48-17
| Руслан Магомедов
| Единогласное решение
| United Glory 15: 2012 Glory World Series
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Москва, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 48-16
| Александр Волков
| Единогласное решение
| BF: Baltic Challenge 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Калининград, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 48-15
| Благой Иванов
| TKO (отказ)
| Chekhov MMA Tournament
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:33
| Чехов, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 48-14
| Башир Ямлиханов
| TKO (удары руками)
| FEFoMP: Battle of Empires
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:56
| Хабаровск, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 47-14
| Гловер Тейшейра
| Сдача (удары руками)
| MMA Against Dengue
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:58
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 47-13
| Михал Кита
| Единогласное решение
| MMA Attack
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Варшава, Польша
|
|-
| Поражение
| align=center| 47-12
| Сет Петруцелли
| TKO (удары руками)
| Bellator 48
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:21
| Анкасвилл, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 47-11
| Даг Уильямс
| Сдача (удушение сзади)
| Shark Fights 17: Horwich vs. Rosholt 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:16
| Фриско, США
|
|-
| Победа
| align=center| 46-11
| Джеймс Максвини
| Единогласное решение
| BAMMA 5: Daley vs. Shirai
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Манчестер, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 45-11
| Даниэль Табера
| Единогласное решение
| Israel Fighting Championship: Genesis
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Тель-Авив, Израиль
|
|-
| Победа
| align=center| 44-11
| Джон Хуарес
| Раздельное решение
| USA MMA: Stacked
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Батон-Руж, США
|
|-
| Победа
| align=center| 43-11
| Бобби Мартинес
| Сдача (скручивание пятки)
| AFA 4: Parking Lot Beatdown
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:03
| Форт-Уэйн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 42-11
| Кен Спаркс
| TKO (удары руками)
| USA MMA: Legends
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:32
| Кайндер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 41-11
| Трэвис Фултон
| KO (удар головой)
| Cage Thug
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Уотерлу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 40-11
| Брайан Райан
| TKO (удары руками)
| XKL: Evolution 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:05
| Ипсиланти, США
|
|-
| Победа
| align=center| 39-11
| Патрик Миллер
| TKO (удары руками)
| STFC 10: Annihilation
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:20
| Мак-Аллен, США
|
|-
| Победа
| align=center| 38-11
| Мойз Римбон
| Раздельное решение
| IAFC: Кубок мэра 2009
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Новосибирск, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 37-11
| Джастин Ховард
| Сдача (удары руками)
| KOK 7: Judgement Day
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:05
| Остин, США
|
|-
| Победа
| align=center| 36-11
| Джон Браун
| Сдача (удушение сзади)
| Reality Combat: The Return
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:34
| Слайделл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-11
| Мариу Риналди
| Единогласное решение
| WFC: Battle Of The Bay 8
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Тампа, США
|
|-
| Победа
| align=center| 35-10
| Даг Уильямс
| Сдача (анаконда)
| Armagedon Fighting Championships 09
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:02
| Тайлер, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 34-10
| Джефф Монсон
| Единогласное решение
| Mixed Fighting Alliance «There Will Be Blood»
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center| 34-9
| Роберт Бераун
| Единогласное решение
| Rage in the Cage 117
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 33-9
| Роб Бротон
| Сдача (рычаг колена)
| Cage Gladiators 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:39
| Ливерпуль, Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 32-9
| Титус Кэмпбелл
| Сдача (гильотина)
| Silver Crown Fights
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:06
| Форт-Уэйн, США
|
|-
| Победа
| align=center| 31-9
| Джонатан Айви
| Единогласное решение
| Xp3: The Proving Ground
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Хьюстон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 30-9
| Крис Гуйллен
| Сдача (рычаг локтя)
| Ultimate Combat Experience 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:30
| Уэст-Валли-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 29-9
| Трэвис Виуфф
| Единогласное решение
| YAMMA Pit Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 29-8
| Джордж Буш
| Единогласное решение
| YAMMA Pit Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 28-8
| Антониу Силва
| Раздельное решение
| EliteXC: Street Certified
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center| 28-7
| Кевин Филаль
| KO (удар головой)
| PFP: Ring of Fire
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Манила, Филиппины
|
|-
| Поражение
| align=center| 27-7
| Бен Ротвелл
| Единогласное решение
| IFL 2007 World Championship Finals
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:00
| Холливуд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 27-6
| Ллойд Маршбэнкс
| TKO (удары руками)
| MMA Xtreme 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:11
| Тихуана, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 26-6
| Имани Ли
| Сдача (удушение сзади)
| Beatdown in Bakersfield
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:12
| Бейкерсфилд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 25-6
| Абдиас Ириссон
| TKO (удары руками)
| MMA Xtreme 7
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Тихуана, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 24-6
| Рон Уотерман
| TKO (остановлен врачом)
| WFA: King of the Streets
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Победа
| align=center| 23-6
| Тэйлор Брукс
| Сдача (рычаг локтя)
| MMA Xtreme 1
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Тихуана, Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 22-6
| Роберт Бераун
| Единогласное решение
| RITC 78: Back with a Vengeance
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Глендейл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 22-5
| Тайлер Брукс
| Сдача (рычаг локтя)
| Pro Fight League
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:00
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-5
| Дэвид Мори
| Единогласное решение
| MMA Fighting Challenge 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гвадалахара, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 20-5
| Кори Солтер
| Сдача (рычаг локтя)
| Ultimate Texas Showdown 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:17
| Даллас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 19-5
| Джимми Амбрис
| Сдача (удары руками)
| WEC 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:13
| Лемор, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-5
| Рон Уотерман
| Единогласное решение
| WEC 16
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лемор, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-4
| Энди Монтана
| Сдача (рычаг локтя)
| Independent event
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:50
| Фаунтин-Хиллс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-4
| Рубен Вильяреал
| Сдача (рычаг локтя)
| Extreme Wars: X-1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:38
| Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-4
| Скотт Джанк
| Сдача (удушение спереди)
| Rumble on the Rock 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:42
| Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-4
| Майк Сил
| Сдача (удушение сзади)
| MMA Mexico: Day 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:06
| Сьюдад-Хуарес, Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-4
| Педру Риззу
| Единогласное решение
| UFC 45
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анкасвилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-3
| Антониу Родригу Ногейра
| Единогласное решение
| Pride Total Elimination 2003
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 14-2
| Тим Сильвия
| KO (удары руками)
| UFC 41
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:09
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-1
| Рэнди Кутюр
| Сдача (удар локтем)
| UFC 39
| 
| align=center| 5
| align=center| 3:04
| Анкасвилл, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-1
| Цуёси Косака
| TKO (удары руками)
| UFC 37
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:25
| Боссье-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-1
| Джефф Монсон
| TKO (удары руками)
| UFC 35
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Анкасвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-1
| Пит Уильямс
| TKO (удары руками)
| UFC 34
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:02
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Андрей Орловский
| TKO (удары руками)
| UFC 32
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:23
| Ист-Ратерфорд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Пол Бентелло
| Сдача (рычаг колена)
| KOTC 7: Wet and Wild
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:21
| Сан-Джасинто, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Джон Марш
| Единогласное решение
| Pride 12: Cold Fury
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Такаюки Окада
| Сдача (удушающий приём)
| Pride 10: Return of the Warriors
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:04
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Гари Гудридж
| Единогласное решение
| Pride 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 10:00
| Нагоя, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Трэвис Фултон
| Сдача (рычаг локтя)
| KOTC 2: Desert Storm
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:49
| Сан-Джасинто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Сэм Эдкинс
| Сдача (удушающий предплечьем)
| Armageddon 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:32
| Хьюстон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-1
| Бобби Хоффман
| KO (удары руками)
| SuperBrawl 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:13
| Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Стив Шоу
| Сдача (рычаг локтя)
| Rage in the Cage 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:34
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Рокки Батастини
| Сдача (рычаг локтя)
| Extreme Cage
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:58
| Финикс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Скотт Адамс
| Единогласное решение
| Extreme Cage
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:00
| Финикс, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Ultimate Fighting Championship
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил